Красницы — название населённых пунктов:

Россия 
 Красницы — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Красницы — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Новые Красницы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Старые Красницы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Красницы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Красницы — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Красницы — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Красницы — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Кра́сницы — платформа Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Оредеж.

См. также 
Красница